Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Piskozub (1933-2021), historyk, geograf
 Paweł Piskozub (1896-1980), wojskowy
 Władysław Piskozub (1875-1936), sędzia
 Władysław Piskozub (1882-1941), nauczyciel